USS Indianapolis har tre fartyg döpts till i den amerikanska flottan:

, var ett fraktfartyg som togs i tjänst 12 december 1918 och utrangerades 9 juli 1919.
, var en tung kryssare som togs i bruk 1932, och var aktiv under andra världskriget men sänktes i juli 1945 av en japansk ubåt.
, var en attackubåt av Los Angeles-klass som var aktiv från 1980 till 1998.